Benvenuti signifie en italien Bienvenue.

Personnalités 

 Alessandro Benvenuti (né en 1950), acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Andrea Benvenuti, athlète italien ;
 Carlo Benvenuti (1716-1789), jésuite, physicien et mathématicien italien ;
 Don Patrizio Benvenuti, prêtre catholique italien ;
 Joseph Benvenuti (1898-1967), pianiste
 Maria Beatrice Benvenuti, arbitre italienne ;
 Maria Giuseppina Benvenuti, religieuse soudanaise, vénérable ;
 Nino Benvenuti, boxeur italien ;
 Paolo Benvenuti, réalisateur italien ;
 Pietro Benvenuti, peintre italien ;
 Tommaso Benvenuti, joueur de rugby à XV italien.

Films 

 Benvenuti al Sud (2010), un film italien ;
 Benvenuti al Nord (2012), un film italien ;
 Fratelli Benvenuti(2010), série télévisée italienne.

Voir aussi 
 Situle Benvenuti, une situle en bronze

Notes et références